Исследовательская премия Математического института Клэя () — международная математическая премия Математического института Клэя. Премия вручается с 1999 года за значительные достижения.
Премия считается одной из самых престижных международных наград в области теоретической математики.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии

Математические награды
Награды, появившиеся в 1999 году
Награды по алфавиту